

Тушево — село, гміна Любава, Ілавський повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство

Тушево — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел